Köchel - Verzeichnis je popolni kronološki katalog kompozicij Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki ga je zasnoval Ludwig von Köchel. Vsaka skladba je označena z okrajšavo K ali KV. Na primer, Mozartov Rekvijem v d molu je bil po Köchlovem štetju 626-ta skladba, ki jo je Mozart komponiral.

Opombe:
 tonalitete, označene z veliko črko predstavljajo dur (molove so izpisane)
 spodnji seznam prikazuje Köchlovo originalno razvrstitev (K1) in šesto revizijo (K6)

Seznam

Skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta
Seznami glasbenih del
Ludwig von Köchel